Miguel Ángel Navarro – calciatore venezuelano
 Miguel Ángel Navarro (n. 1982) – nuotatore boliviano